Acutifrons caracarensis — вид бескрылых насекомых семейства Philopteridae из отряда пухоедов и вшей, исчезнувший в современное время. Паразитировали на истреблённой ныне хищной птице гуадалупской каракаре на мексиканском острове Гуадалупе (Северная Америка).

Описание 
Длина тела самца 1,76 мм, ширина — 0,73 мм. Основная окраска беловатая с коричневыми отметинами. Был зафиксирован в качестве паразита на исчезнувшем ныне виде таких хищных птицах как гуадалупская каракара (Caracara lutosa, род каракары-каранчи, семейство Соколиные). Истребление каракары человеком привело к вымиранию вшей этого вида. Вид был впервые описан в 1912 году американскими энтомологами Верноном Келлоггом (Kellogg, V. L.) и Уильямом Манном (Mann, W. M.; Stanford University, Калифорния, США) под первоначальным названием .
В настоящее время (вместе с видами Acutifrons australis, A. chimango, A. colombianus, A. connectens, A. megalopterus, A. mexicanus, A. orbiculatus, A. ruficollidis, A. similis, A. titschacki и A. vieirai) включён в семейство Philopteridae подотряда Ischnocera.

Вид соколиных — хозяин паразита

См. также 
 Rallicola extinctus

Примечания

Литература 
 Price, R. D.; Hellenthal, R. A.; Palma, R. L. 2003: World checklist of chewing lice with host associations and keys to families and genera. Pp. 1—448 in: Price, R.D. et al. The chewing lice: world checklist and biological overview. Illinois Natural History Survey special publication, (24):1—448. Champaign-Urbana, Illinois.

Ссылки 
 
 

†
Вымершие насекомые
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
†
†
Паразиты птиц